Ferguson är ett efternamn med ursprung på de brittiska öarna. Medstavningen Fergusson är namnet på en skotsk klan, men också personer med den vanliga stavningen Ferguson kan räknas till klanen. Namnet är ett patronymikon med den uppenbara betydelsen "Fergus son" och kan därför ha bildats vid flera oberoende tillfällen. Ferguson ingår i namn på verksamheter knutna till personer med namnet.

Personer med efternamnet Ferguson eller Fergusson
 Adam Ferguson (1723–1816), skotsk filosof och historiker
 Alex Ferguson (född 1941), skotsk fotbollstränare och fotbollsspelare
 Alex Fergusson (född 1952), skotsk musiker
 Barry Ferguson (född 1978), skotsk fotbollsspelare
 Chris Ferguson (född 1963),a merikansk pokerspelare
 Christopher Ferguson (född 1961), amerikansk astronaut
 Colin Ferguson (född 1972), kanadensisk skådespelare
 Craig Ferguson (född 1962), skotsk-amerikansk komiker, författareoch skådespelare
 Debbie Ferguson (född 1976), friidrottare från Bahamas
 Duncan Ferguson (född 1971), skotsk fotbollstränare
 Dylan Ferguson (född 1998), kanadensisk ishockeymålvakt
 George Ferguson , flera personer
 George Ferguson (arkitekt) (född 1947), brittisk arkitekt och borgmästare
 George Ferguson (ishockeyspelare) (1952–2019), kanadensisk ishockeyspelare
 Harry Ferguson (1884–1960), brittisk traktorkonstruktör
 Homer S. Ferguson (1889–1982), amerikansk politiker, republikan, senator från Michigan
 Ian Ferguson (född 1952), nyzeeländsk kanotist
 James Ferguson, flera personer
 James Ferguson (amerikansk astronom) (1797–1867)
 James Ferguson (antropolog), amerikansk antropolog
 James Fergusson (arkeolog) (1808–1886), skotsk arkeolog och skriftställare
 James Fergusson (politiker) (1832–1907), brittisk politiker
 James Ferguson (skotsk astronom) (1710–1776)
 James E. Ferguson (1871–1944), amerikansk politiker, guvernör i Texas
 Jeremy Ferguson (född 1981), amerikansk rockmusiker
 Jesse Tyler Ferguson (född 1975), amerikansk skådespelare
 Keith Ferguson (född 1972), amerikansk skådespelare
 Maynard Ferguson (1928–2006), kanadensisk jazztrumpetare och bandledare
 Mike Ferguson (född 1970), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för New Jersey
 Miriam A. Ferguson (1875–1961), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Texas
 Niall Ferguson (född 1964), brittisk historiker
 Rebecca Ferguson (född 1983), svensk skådespelare
 Rebecca Ferguson (sångare) (född 1986), brittisk singer-songwriter
 Robert Ferguson (1848–1915), skotsk golfspelare
 Robert Fergusson (1750–1774), skotsk poet
 Ruby Ferguson (1899–1966), brittisk författare
 Samuel Ferguson (1810–1886), irländsk författare och arkeolog
 Sarah Ferguson (född 1959), hertiginna av York
 Sheniqua Ferguson (född 1989), kortdistanslöpare från Bahamas
 Stacy Ferguson (född 1975), amerikansk artist och skådespelare känd som "Fergie" 
 Tony Ferguson (född 1984), amerikansk MMA-utövare
 William Ferguson (1940–2007), sydafrikansk racerförare
 William Fergusson (1808–1877), skotsk kirurg
 William Gowe Ferguson (1632–1695), skotsk konstnär

Skotska efternamn
Engelska efternamn
Irländska efternamn